Il doppio femminile del torneo di tennis Indian Wells Masters 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrici Lindsay Davenport e Corina Morariu che hanno battuto in finale Anna Kurnikova e Nataša Zvereva 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (primo turno)
 Martina Hingis /  Mary Pierce (semifinali)
 Lindsay Davenport /  Corina Morariu (Campionesse)
 Anna Kurnikova /  Nataša Zvereva (finale)

 Elena Lichovceva /  Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Julie Halard-Decugis /  Ai Sugiyama (secondo turno)
 Chanda Rubin /  Sandrine Testud (semifinali)
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Indian Wells Masters 2000